Kseniya Simonova – artista ucraina dell'animazione con la sabbia
 Natalya Simonova – personaggio immaginario nel film di James Bond GoldenEye
 Václava Šimonová – ex cestista cecoslovacca, dal 1993 slovacca
 Vitalina Símonova – nuotatrice russa